Za druge pomene glej Leonardo da Vinci (razločitev).
Leonardo II ali Leonardo da Vinci je program Evropske unije, ki je namenjen podpori nacionalnim strategijam na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja s pomočjo sofinanciranja mednarodnih partnerskih projektnih povezav katerih namen je izboljšanje kvalitete, razvoj inovacij ter promocija evropske dimenzije v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju. 

Program Leonardo II sofinancira šest različnih projektov, ki jih lahko razdelimo v dve večji skupini: projekti mobilnosti in ostali projekti, ki jih s skupno besedo imenujemo tudi razvojni projekti.

Evropska unija